Ансеров — фамилия.

Известные носители:
 Ансеров, Иван Дмитриевич (1873—1940) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ансеров, Николай Иванович  (1893/1894—1944) — советский антрополог и анатом, доктор медицинских наук.
 Ансеров, Павел Александрович (?—1883) — священник и законоучитель при мещанских училищах в Москве.